И́тон () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Итон, Адам (род. 1977) — американский бейсболист, питчер.
 Итон, Адам (род. 1988) — американский бейсболист, аутфилдер.
 Итон, Альва Огастес (1865—1908) — американский ботаник-самоучка, специалист по папоротникообразным растениям.
 Итон, Альфред Эдвин  (1844—1929) — английский священник и ботаник и энтомолог.
 Итон, Амос (1776—1842) — американский биолог, химик, геолог, минералог, педагог и адвокат.
 Итон, Брандо (род. 1986) — американский актёр.
 Итон, Джозеф (1815—1896) — американский военный деятель и художник.
 Итон, Джозеф Ориэль (1829—1875) — американский художник-портретист.
 Итон, Джон (1935—2015) — американский композитор, пионер электронной музыки, автор опер.
 Итон, Дэвид (род. 1949) — американский композитор и дирижёр.
 Итон, Кортни (род. 1996) — австралийская актриса и фотомодель.
 
 Итон, Мередит (род. 1974) — американская актриса.
 
 Итон, Рик (1962—2015) — американский тяжелоатлет.
 Итон, Сайрус (1883—1979) — канадский и американский предприниматель, филантроп, общественный деятель.
 Итон, Стивен (ум. 1320) — английский хронист, монах-августинец.
 Итон, Тимоти (1834—1907) — канадский коммерсант, который создал универмаги «Итонз».
 Итон, Томас Кэмпбелл (1809—1880) — британский натуралист.
 Итон Трэвис, Дорис (1904—2010) — американская актриса, танцовщица, звезда Бродвея, а также преподавательница танцев.
 Итон, Эштон (род. 1988) — американский легкоатлет, который специализируется в многоборье.

Топонимы 
 Итон — небольшой город в английском графстве Беркшир.
 Итон — небольшой населённый пункт в английском графстве Оксфордшир.
 Итон — город в американском штате Огайо.
 Итон — остров архипелага Земля Франца-Иосифа.
 Итон — округ в штате Мичиган.
 Итон — древний город во Фтиотиде, в Фессалии.
 Итон-кхел — древнее поселение в Чеченских горах с башенными комплексами.

Другое 
 Итон или Итоний — в греческой мифологии сын Амфиктиона.
 Eaton — машиностроительная компания в США.

См. также 
 Итонский колледж
 Итонский пристенок